Такелажные работы:

Такелажные работы — комплекс мер, направленных на поднятие разнообразных грузов с целью их перемещения для погрузки или выгрузки а также монтажа. 
Такелажные работы — работы, связанные с изготовлением, ремонтом, испытанием и установкой такелажа на строящихся и ремонтируемых судах.